Первая македонская футбольная лига 2019/2020 () — 28-й сезон чемпионата Северной Македонии по футболу. Он начался 11 августа 2019 года и должен был закончится в мае 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Беласица» и «Победа». Их заменили «Борец» и «Струга», победители соответственно Восточной и Западной групп Второй лиги 2018/19.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 macedonianfootball.com
 Чемпионат Македонии на soccerway

Чемпионат Северной Македонии по футболу
Северная Македония
2019 год в Северной Македонии
2020 год в Северной Македонии
Северная Македония